Kwiatkowski (forma żeńska: Kwiatkowska; liczba mnoga: Kwiatkowscy) – nazwisko należące do grupy 20 najpopularniejszych nazwisk używanych w Polsce. Według bazy PESEL 17.01.2015 r. nosiło je 42 798 Polek i 41 797 Polaków. Najwięcej osób noszących to nazwisko mieszka w Polsce centralnej i na Pomorzu Gdańskim.

Nazwisko utworzone przy użyciu formantu „-ski”, służącego do tworzenia nazwisk odmiejscowych. Źródłosłowem nazwiska mogą być toponimy: Kwiatki, Kwiatków, Kwiatkowice, Kwiatkowo. Możliwe jest też pochodzenie od rzeczownika pospolitego kwiat.

Osoby o nazwisku Kwiatkowski 
 Adam Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Andrzej Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Bartłomiej Kwiatkowski (1938–2012) – profesor biologii
 Bronisław Kwiatkowski (1950–2010) – polski generał
 Dawid Kwiatkowski (ur. 1996) – polski piosenkarz
 Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974) – wicepremier oraz minister skarbu, przemysłu i handlu w dziesięciu rządach II RP
 Franciszek Kwiatkowski (1888–1949) – filozof; jezuita
 Grzegorz Kwiatkowski (ur. 1984) – poeta
 Grzegorz Kwiatkowski (ur. 1979) – kolarz
 Jan Kwiatkowski (właśc. Stanisław Kościelewski) (1899–1985) – działacz komunistyczny
 Jerzy Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Józef Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Kajetan Kwiatkowski (1770–1852) – polski historyk
 Kazimierz Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Leopold Kwiatkowski – pilot i instruktor szybowcowy, instruktor narciarstwa, kurier ZWZ.
 Łukasz Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Marcin Kwiatkowski (zm. 1585) – polski teolog, pisarz, tłumacz konfesji augsburskiej 
 Marek Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Marian Kwiatkowski (1913–1985) – polski duchowny
 Marian Kwiatkowski (ur. 1946) – polski polityk, senator III kadencji, poseł na Sejm IV kadencji
 Michał Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Mieczysław Kwiatkowski (1889–1943) – działacz PPS i KPP; publicysta
 Oskar Kwiatkowski (ur. 1996) – polski snowboardzista
 Remigiusz Kwiatkowski (1884–1961) – poeta; tłumacz; dziennikarz; działacz społeczny
 Robert Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Saturnin Kwiatkowski (1856–1902) – polski historyk
 Stanisław Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Tomasz Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Wincenty Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Władysław Kwiatkowski (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Kwiatkowski (ujednoznacznienie)

Osoby o nazwisku Kwiatkowska 
 Agata Kwiatkowska-Lubańska (ur. 1965) – polska projektantka wzornictwa przemysłowego, prorektor ASP w Krakowie
Barbara Kwiatkowska (ur. 1940) − Barbara Kwiatkowska-Lass, polska aktorka
 Dorota Kwiatkowska (ur. 1957) – polska aktorka
 Irena Kwiatkowska (1912–2011) – polska aktorka
 Krystyna Kwiatkowska – polska pisarka
Rywa Kwiatkowska (1920–1991?) – polsko-żydowska poetka i pisarka tworząca w jidysz
 Wiesława Kwiatkowska (1936–2006) – dziennikarka polska, działaczka opozycji demokratycznej

Rody szlacheckie o nazwisku Kwiatkowski 
 Kwiatkowscy herbu Jastrzębiec
 Kwiatkowscy herbu Wieruszowa
 Kwiatkowscy herbu Strzemię
 Kwiatkowscy herbu Rola
 Kwiatkowscy herbu Nowina
 Kwiatkowscy herbu Korab
 Kwiatkowscy herbu Gryf
 Kwiatkowscy herbu Leliwa
 Kwiatkowscy herbu Nałęcz

Przypisy 

Polskie nazwiska